La Route nationale 42 est un nom utilisé pour plusieurs routes :
 Route nationale 42 en Belgique
 Route nationale 42 en Estonie
 Route nationale 42 en France métropolitaine
 Route nationale 42 en Madagascar
 Route nationale 42 en Italie

Voir aussi